Lodewijk IV kan zijn:
 Lodewijk IV van Frankrijk (921-954), koning van Frankrijk (929-954)
 Lodewijk IV van Beieren (1282-1347), hertog van Beieren (1302-1347), koning (1314-1347) en keizer (1328-1347) van het Heilige Roomse Rijk
 Lodewijk IV het Kind (893-911), koning van Oost-Francië
 Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt (1837-1892), groothertog van Hessen (1877-1892)
 Lodewijk IV van de Palts (1424-1449), Keurvorst van de Palts (1436-1449)
 Lodewijk IV van Orléans (1703-1752), hertog van Orléans (1723-1752)
 Lodewijk IV van Loon, graaf van Loon (1323-1336)
 Lodewijk IV van Thüringen (1200-1227), landgraaf van Thüringen (1217-1220)
 Lodewijk IV van Hessen-Marburg (1537-1604), landgraaf van Hessen-Marburg (1567-1604)